Bayezid, Bayazid, Bayazıt ou Beyazıt est un nom turc, translittéré en français sous la forme de Bajazet.

 Bayezid  (1360-1402), sultan ottoman, qui inspira à Vivaldi son opéra Bajazet.
 Bayezid II (1447-1512), sultan ottoman. 
 Bayezid, troisième fils de Soliman le Magnifique et de Roxelane.
 Bayezid (mort en 1635), frère de Mourad IV, dont la vie inspira à Racine sa tragédie Bajazet. 
 Osman Bayezid Osmanoğlu (1924-2017), prétendant au trône de Turquie de 2009 à 2017.
 Muhammad Bayazid, cinéaste syrien.

Nom de lieu 
 Bayezid est un quartier d'Istanbul situé sur sa rive européenne.

Divers 
Voltaire parle de Bayezid dans l'article « Guerre » du Dictionnaire philosophique.

Personnalité ottomane